Аксель Бурлон (; род. 14 марта 1991 года, Роан, Франция) — французский пауэрлифтер-паралимпиец. Серебряный призёр летних Паралимпийских играх 2020 в Токио в весовой категории до 54 кг.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Франции
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2020 года